Otterup, fino al 1º gennaio 2007 è stato un comune danese situato nella contea di Fyn e nell'isola omonima. Il comune aveva una popolazione di 10.973 abitanti (2005) e una superficie di 169 km².

Dal 1º gennaio 2007, con l'entrata in vigore della riforma amministrativa, il comune è stato soppresso e accorpato ai comuni di Søndersø e Bogense per dare luogo al neo-costituito comune di Nordfyn compreso nella regione dello Syddanmark.

Altri progetti

Fionia
Comuni della Danimarca soppressi